Molyneux è attivo sostenitore di diverse teorie del complotto, del razzismo scientifico, dell'eugenetica e del razzismo.

A settembre 2020 Molyneux risultava essere bannato o sospeso a tempo indeterminato da PayPal, Mailchimp, YouTube, Twitter e SoundCloud, in tutti i casi per averne violato le linee guida in materia di incitamento all'odio.

Molyneux è stato descritto come una figura di spicco dell'alt-right dalle testate Politico e The Washington Post e come figura di estrema destra dal The New York Times. Tom Clements su The Independent ha definito Molyneux come "un filosofo alt-lite con una perversa ossessione per la razza e il QI." Molyneux si definisce anarco-capitalista.

Diverse fonti definiscono la comunità online da lui fondata, Freedomain, come una setta in relazione alle tecniche di indottrinamento usate da Molyneux.

Carriera 
Agli inizi del 1995, Molyneux e suo fratello fondarono la Caribou Systems Corporation, una compagnia di database software, che fu poi venduta nel 2000.

Nel 2005, Molyneux inizia un podcast chiamato Freedomain Radio (FDR). Molyneux usa lo stesso nome per un sito web su cui comincia a distribuire i suoi scritti, ad archiviare i suoi podcast e a fornire un Internet forum per i suoi ascoltatori di FDR. Inoltre, Molyneux produce video commentando gli eventi di attualità, e presenta delle conversazioni settimanali, in cui gli ascoltatori posso porre domande e parlare di problemi personali. Molyneux fonda le proprie attività attraverso il contributo finanziario volontario dei propri ascoltatori.
Nell'agosto 2017, il suo canale youtube ha più di 650.000 iscritti e 190 milioni di visualizzazioni. Tra le persone con cui Molyneux ha tenuto dibattiti ed interviste sul suo canale youtube, si annoverano: il filosofo Noam Chomsky, lo psicologo Jordan Peterson, il conduttore radiofonico Alex Jones, lo youtuber Paul Joseph Watson, l'attivista Tommy Robinson.

Posizioni

Alt-right 
Molyneux è stato descritto come parte dell'alt-right da Politico, Metro, NY Magazine, Vanity Fair e CBS, ed è stato descritto come "una delle più grandi star dell'alt-right di YouTube" da Washington Post colonnista J. J. McCullough. Business Insider ha invece descritto Molyneux come appartenente all'estrema destra.

La filosofia di Molyneux si basa su complottismo razzista. Afferma di non vedere l'umanità come unica specie, e di non credere nell'uguaglianza tra etnie. Spesso cita teorie antisemite in base alle quali il popolo ebraico controlla la società e la rende marxista. Per queste posizioni, è considerato un estremista di destra.

Anarco Capitalismo 
Molyneux teorizza che perseguendo la virtù nelle proprie vite personali si potrebbe arrivare ad una società anarco capitalista che aborre l'iniziazione della forza (vedi principio di non aggressione). Inoltre, sostiene che il libero mercato e un sistema di "tribunali privati" potrebbero trovare modi pacifici per risolvere questioni giurisprudenziali e dispute contrattuali.

Nel 2012, in The Mises Review, il filosofo libertario David Gordon ha esaminato criticamente il libro di Molyneux Universally Preferable Behaviour: A Rational Proof for Secular Ethics concludendo che  "[Molyneux] fallisce e lo fa miseramente. I suoi argomenti sono spesso assurdi."  Gordon replicherà ulteriormente al responso di Molyneux.

Famiglia di origine (FOO) 
Molyneux usa il termine "famiglia di origine" o "FOO" ("Family Of Origin") per riferirsi al contesto famigliare in cui qualcuno è nato e cresciuto. Molyneux sostiene che mantenere relazioni con la propria famiglia di origine non sia sempre necessario e che anzi in alcuni casi possa essere una cosa negativa. In particolare, per gli individui che hanno sofferto un'infanzia di abusi sarebbe meglio troncare le relazioni con la propria famiglia di origine, un processo che Molyneux chiama "deFOO". Secondo Molyneux, tutte le relazioni sociali da adulti devono essere volontarie e non obbligatorie. Secondo un articolo di The Guardian del 2008, sia Molyneux che sua moglie hanno fatto "deFOO".

Molti accusano Molyneux di usare questa strategia per isolare i suoi ammiratori dalle proprie reti di sostegno, un comportamento tipico delle sette.

A Voice for Men 
Nel 2014, Molyneux ha parlato alla conferenza tenuta dalle organizzazioni men's rights movement e manosphere a Detroit, A Voice for Men. Secondo Jessica Roy del Time magazine, Molyneux ha argomentato che la violenza nel mondo è il risultato di come le donne trattano i propri figli, e che "Se solo potessimo insegnare alle persone ad essere buone con i propri figli per 5 anni consecutivi, allora la guerra, l'abuso di droghe, la dipendenza, la promiscuità e le malattie sessualmente trasmissibili... sarebbero quasi completamente eliminate, in quanto causate da infanzie disfunzionali, tutte gestite da donne."

Note

Voci correlate 
 Alt-right
 Anarco-capitalismo
 Antifemminismo
 Google's Ideological Echo Chamber
 Libertarianismo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Estrema destra
Femminismo
Libertarianismo
Razzismo scientifico
Anarcocapitalismo